Юра́сов — русская фамилия. Юрасовы — два русских дворянских рода.
Известные носители:
 
 Юрасов, Анатолий Николаевич (1925—1998) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Юрасов, Владимир Иванович (1914—1996) — писатель второй русской эмиграции, сотрудник «Радио Свобода» в течение 30 лет.
 Юрасов, Георгий Дмитриевич (1888—?) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 
 Юрасов, Ефрем Дмитриевич (1880—?) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Юрасов, Иван Михайлович (1922—2016) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Юрасов, Игорь Евгеньевич (1922—1985) — советский конструктор космических систем, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии.
 Юрасов, Леонид Викторович (1909—2002) — советский альпинист.
  (XVIII в.) — русский архитектор, автор реконструкции Михайловского собора Выдубицкого монастыря в Киеве в 1767—1769 годах.
 Юрасов, Олег Александрович (1954—1989) — майор ВДВ, погибший в Афганистане, Герой Советского Союза.

Юра́сова:
 Юрасова, Вера Евгеньевна (1928—2023) — советский и российский физик.
 Юрасова, Марина Андреевна (1934—2016) — советская и российская актриса.
 Юрасова, Ольга Борисовна (род. 1968) — российская актриса театра и кино.

Топонимы 
 Юрасов Хутор — село в Севском районе Брянской области, в 2 км к востоку от города Севска.